Kroatië
 Gaj (Lipik)
 Gaj (Vrbovec)

Rusland
Gaj (oblast Orenburg), stad
Gaj (oblast Samara), posjolok

Slovenië
Gaj (Brežice)
Gaj (Slovenska Bistrica)
Gaj (Šmarje pri Jelšah)